Pojazdy
 FSR Tarpan
 PZL M4 Tarpan
 Tarpan Honker − samochód terenowy
 EKr1 Tarpan (ЕКр1 Тарпан) − ukraiński elektryczny zespół trakcyjny

 Inne
 tarpan (koń)
 Tarpany – polski film z 1961 w reżyserii Kazimierza Kutza
 Tarpany − zespół muzyczny Edwarda Hulewicza z lat 60. XX-wieku.
 Tarpan Mrocza − Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Mroczy.